Thust ist

 der Name eines Steinmetzunternehmens, siehe Thust

Thust ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Thust (* 1947), deutscher Box-Promoter
 Martin Thust (1892–1969), deutscher Pfarrer, Mathematiker, Philosoph und Theologe
 Karl Christian Thust (* 1942), deutscher  Kirchenmusiker und Hymnologe